Osoby o tym nazwisku:
 Józef Miniewski – polski generał
 Stanisław Miniewski – polski generał